„Storożewoj” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Storożewoj” – niszczyciel typu Sokoł z początku XX wieku i wojny rosyjsko-japońskiej (ex-„Gracz”)
 „Storożewoj” – niszczyciel typu Diejatielnyj z początku XX wieku
 „Storożewoj” – niszczyciel proj. 7 z okresu II wojny światowej
 „Storożewoj” – fregata rakietowa proj. 1135 z okresu zimnej wojny

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów